Eschede steht für:
 Eschede, Gemeinde zwischen Celle und Uelzen, Niedersachsen
 Eschede (Adelsgeschlecht), niederländisch-westfälisches Adelsgeschlecht
 Eisenbahnunfall von Eschede am 3. Juni 1998

Siehe auch:
 Enschede (Begriffsklärung)
 Escherde
 Escherte